St. Nicholas Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Nicholas Hotel (Albany, Georgia), NRHP-ID 91001851
 St. Nicholas Hotel (Springfield, Illinois), NRHP-ID 83000336